Death Row – album grupy Accept.
 Death Row – piosenka grupy Judas Priest z albumu Jugulator
 Death Row Records – wytwórnia płytowa.

Zobacz też 
 Deathrow